Spalinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Spalinger (1915–2004), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Anthony Spalinger, amerikanischer Ägyptologe und Hochschullehrer
 Jakob Spalinger (1898–1988), Schweizer Segelflugzeugkonstrukteur und Flugpionier 
 Richard Spalinger (* 1975), Schweizer Freestyle-Skier
 Sibylle Spalinger (* 1918), Schweizer Tänzerin und Choreographin 

Sonstiges:
 Fall Spalinger (Stadtkommandant ohne Legitimation in Berlin 1945)

Siehe auch:
 Spahlinger